Jens Bjerre kan syfta på:

 Jens Bjerre (1871–1940), dansk biblioteksman och lärare
 Jens Bjerre (född 1921), dansk äventyrare och filmare.
 Jens Bjerre Jacobsen (1903–1986), dansk komponist och organist
 Jens Jakobsen Kokholm Bjerre (1847–1901), dansk präst och politiker
 Jens Overgaard Bjerre (född 1948), dansk konstnär